La Batalla de Stralsund o el Sitio de Stralsund se puede referir a las siguientes batallas y/o sitios:

Sitio de Stralsund (1628), una batalla en la Guerra de los Treinta Años.
Sitio de Stralsund (1678), un sitio en la Guerra Escanesa.
Sitio de Stralsund (1711-1715), un sitio en la Gran Guerra del Norte.
Bloqueo de Stralsund, una intervención armada por parte de fuerzas prusianas entre 1757-58 durante la Guerra de los Siete Años.
Sitio de Stralsund (1807), una batalla durante las Guerras Napoleónicas.
Batalla de Stralsund (1809), una batalla durante las Guerras Napoleónicas.